

Pessoas
Carl Switzer

Localidades

Switzer (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de sobrenomes